Sean O'Hagan (1959) – musicista irlandese
 Sean O'Hagan (...) – giornalista nordirlandese